Giovanni Vianello (1873–1926) – pittore e decoratore italiano
 Giovanni Vianello (1979) – attivista e politico italiano

Pagine correlate 
Vianello